Franciaország
Poilley, település Ille-et-Vilaine megyében
Poilley, település Manche megyében